Sileno ebbro – dipinto di Jusepe de Ribera al museo di Capodimonte di Napoli
Sileno ebbro – dipinto di Antoon van Dyck alla Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda